Jerzy Wilk (1921–1991) – polski architekt, architekt wnętrz, rzeźbiarz, grafik, żołnierz AK w stopniu podporucznika, członek SARP
 Jerzy Wilk (1933–2010) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Jerzy Wilk (1955–2021) – polski polityk, prezydent Elbląg, poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji